L'institut universitaire de technologie Sénart-Fontainebleau est un IUT dépendant de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (ex-Université Paris 12).
Il est implanté sur deux sites distincts : l'un à Lieusaint, dans l'agglomération de Sénart, et l'autre à Fontainebleau.

Les formations proposées sont regroupées en 4 pôles :
 gestion, commerce et management,
 économie sociale et solidaire,
 maintenance, sécurité et génie électrique,
 informatique et réseaux.

Il est le seul IUT français à avoir 7 licences professionnelles au classement SMBG

Historique de l'IUT 
En 1988, avec les concours du Conseil général de Seine-et-Marne et du Conseil régional, l'UPEC étend ses activités en Seine-et-Marne avec l'ouverture du département Techniques de Commercialisation sur la ville nouvelle de Sénart.
Ce département sera complété par 4 autres sur le même site, les départements Génie Industriel et Maintenance en 1990, Gestion des Entreprises et des Administrations en 1992, Génie Électrique et Informatique Industrielle en 1993 et, enfin, le département carrières sociales en 2007. À Fontainebleau, le département de Gestion des Entreprises et des Administrations ouvre dans des locaux provisoires en 1992 et déménagera l'année suivante à l'occasion de l'ouverture du département Informatique. En 1995, le site actuel de Fontainebleau ouvre ses portes pour la rentrée universitaire.
 
L'ensemble constitue, depuis 1998, une composante de plein droit de l'UPEC.

En 2019, l'IUT ouvre trois nouveaux DUT au campus de Sénart : DUT Génie Biologique (option diététique et option génie environnemental), DUT Génie Civil et DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet.

Site de Sénart 

À Sénart, l'IUT propose 9 spécialités de BUT : 
 Carrières sociales  (option animation sociale et socioculturelle et option gestion urbaine)
 Génie électrique et informatique industrielle, 
 Génie industriel et maintenance, 
 Gestion des entreprises et des administrations,
 Techniques de commercialisation,
Informatique (Groupe international),
Métiers du multimédia et de l'internet,
Génie biologique (option diététique et option génie environnemental),
Génie civil.

Il propose 11 licences professionnelles tertiaires : 
 Activités et techniques de communication, communication des associations et collectivités,
 Assurance banque finance, conseiller-gestionnaire de clientèle (4° au classement SMBG),
 Commerce et échanges internationaux (7° au classement SMBG) ; Commerce Distrisup (anciennement Distech, 10° au classement SMBG)
 Commerce, management du point de vente ; Gestion des ressources humaines, technicien paie et administration du personnel formation continue (6° au classement SMBG) ,
 Commerce international,
 E-Commerce et marketing numérique,
 Gestion des ressources humaines, assistant RH (5° au classement SMBG) 
 Intervention sociale, développement de projets pour les territoires 
 Management des organisations, entrepreneuriat ; Transport-logistique responsable d'exploitation (8° au classement SMBG). 
 Management des organisations, entrepreneuriat, management opérationnel des entreprises,
 Organisation de l'économie sociale et solidaire, management des organisations et secteur associatif.

L'IUT propose également des licences professionnelles secondaires : 
 Automatique et informatique industrielle, gestion rationnelle de l’énergie électrique (GRENEL),
 Automatique et informatique industrielle, systèmes automatisés et réseaux industriels,
 Automatique et informatique industrielle, robotique, vision industrielle et automatisme (ROVIA),
 Bâtiment et construction, chargé d'affaires en contrôle des bâtiments, enveloppe,
 Conducteur de travaux publics,
 Conduite des installations nucléaires,
 Création infographique appliqué à l'audiovisuel,
 Électricité et électronique, chargé d'affaires en contrôle électrique,
 Maintenance des systèmes pluritechniques, maintenance nucléaire,
 Maintenance des systèmes pluritechniques, techniques avancées en maintenance,
 Maintenance des systèmes pluritechniques, gestion et maintenance des installations énergétiques,
 Systèmes informatiques et logiciels, administration des systèmes et réseaux.
 Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement, management des risques technologiques et professionnels,
 Travaux publics, conducteur de travaux souterrains.

Site de Fontainebleau 

À Fontainebleau, l'IUT propose 3 spécialités de BUT : 
 Gestion des entreprises et des administrations,
  Informatique, 
 Techniques de commercialisation. 

Il offre également 4 licences professionnelles tertiaires :
 Commerce, management du point de vente, 
 E-Commerce et marketing numérique,
 Immobilier et éco-construction,
 Métiers de la comptabilité et de la gestion, contrôle de gestion.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 IUT de Sénart-Fontainebleau

Enseignement supérieur en Seine-et-Marne
Senart
Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne
Enseignement à Fontainebleau
Sénart